Kanadier steht für:

 Staatsbürger des nordamerikanischen Landes Kanada
 eine besondere Kanuform, siehe Canadier
 Binnenschifftypen, siehe Amerikaner und Kanadier
 Der Kanadier, englisch- und französischsprachige Wochenzeitung der Kanadischen Streitkräfte in Europa (1970–1994)
 Kanadier (Gebäck), Gebäck mit Pekannüssen und Ahornsirup

Siehe auch: